Брунс (, ) — фамилия. Известные носители:

 Брунс, Андрей Владимирович (1931—2017) — астрофизик, доктор физико-математических наук.
 Брунс, Виктор фон (1812—1883) — немецкий врач-ларинголог и хирург.
 Брунс, Вальтер (1889— 1955) — немецкий воздухоплаватель, инициатор создания научного общества "Аэроарктика"
 Брунс, Генрих (1848—1912) — немецкий математик и астроном.
 Брунс, Джордж (1914—1983) — композитор, работавший в кино и на телевидении, создавший музыку для многих фильмов Диснея.
 Брунс, Дмитрий Владимирович (1929—2020) — советский и эстонский архитектор и историк архитектуры, главный архитектор Таллинна (1960—1980 гг.), заслуженный архитектор ЭССР (1973 г.), доктор архитектуры.
 
 Брунс, Лео (1884—1967) — немецкий историк искусства.
 Брунс, Манфред (1934—2019) — федеральный прокурор Верховного суда Германии в Карлсруэ, пресс-секретарь Союза геев и лесбиянок Германии — LSVD.
 Брунс, Николаус (1665—1697) — немецкий композитор и органист.
 Брунс, Флориан (род. 1979) — немецкий футболист, полузащитник.
 Брунс, Ханс-Гюнтер (род. 1954) — немецкий футболист и тренер, выступавший на позиции полузащитника.

Примечания